Лозовая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Лозовая улица — улица в Липецке (Матырский).
 Лозовая улица — улица в Самаре.

Украина 
 Лозовая улица — улица в Днепре.
 Лозовая улица — улица в Донецке.
 Лозовая улица — улица в Керчи.